Tre Fontane ima više značenja:
 Tre Fontane (Bergamo)
 Tre Fontane (Trapani)